Madrelle ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Madrelle (1944–2020), französischer Politiker
 Philippe Madrelle (1937–2019), französischer Politiker